Фраксионамијенто ла Кантера има више значења:

 Фраксионамијенто ла Кантера (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто ла Кантера (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто ла Кантера (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фраксионамијенто ла Кантера (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику